Xinfa kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinfa (socken i Kina, Guizhou), 
 Xinfa (socken i Kina, Heilongjiang), 
 Xinfa (socken i Kina, Shandong), 
 Xinfa (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar